Маца́к — украинская фамилия. Известные носители:
 Мацак, Иван Макарович (1909—1953) — Герой Советского Союза.
 Мацак, Наталия Александровна (род. 1982) — украинская артистка балета.
 Мацак, Наталья Ивановна (в девичестве Одноволик; 1922—2002) — советская колхозница, звеньевая колхоза, Герой Социалистического Труда.